Die Mestaruussarja 1987 war die 57. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspielen ausgespielt. Finnischer Meister wurde HJK Helsinki vor dem Titelverteidiger Kuusysi Lahti.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1987 wurde Ari Hjelm von Ilves mit 20 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 17. Oktober 1987 gewann Kuusysi Lahti mit 5:4 gegen den Zweitligisten Oulun Työväen Palloilijat.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:3 und 2:0 gegen  FC Porto
 Vizemeister Turku PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:0 und 1:1 gegen  Linfield FC
 2. Runde: 1:2 und 1:0 gegen  First Vienna FC 1894
 Achtelfinale: 1:0 und 2:3 gegen  AS Victoria Bukarest
 Pokalsieger Kuusysi Lahti (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:3 und 0:3 gegen  Dinamo Bukarest

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1987

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1987
1987